Луцик — фамилия.

Известные носители:
 Луцик, Анастасия Николаевна (1935—1973) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Луцик, Анатолий Андреевич (1937—2018) — советский и российский врач-нейрохирург, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1997).
 Луцик, Антон Васильевич (род. 1987) — украинский футболист, полузащитник.
 Луцик, Пётр Николаевич (1960—2000) — советский и российский режиссёр и сценарист.
 Луцик, Роман Ярославович (1900—1974) — советский украинский библиотековед, публицист, общественный деятель.

См. также 
 Луциковка